Municipio de Lost Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares el de Estados Unidos:

 Municipio de Lost Creek (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.
 Municipio de Lost Creek (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Lost Creek (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.